Ángel De Cicco – ex calciatore argentino
 Attilio De Cicco – avvocato, diplomatico e politico italiano
 Gaetano De Cicco – vescovo cattolico italiano
 Rosaria De Cicco – attrice italiana

Pagine correlate
Di Cicco